Ketitang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ketitang (administrativ by i Indonesien, lat -7,21, long 110,08), Jawa Tengah, 
 Desa Ketitang (administrativ by i Indonesien, lat -7,03, long 110,76), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar